Велика четворка или великих четири се може односити на:

 Велика петорка, група руских композитора
 Велика петорка, термин који се односи на државе које се увек аутоматски пласирају у финале Песме Евровизије од , Уједињено Краљевство, Немачка, Француска и Шпанија и Италија.